Serie A i fotboll 1997/1998 spelades mellan 31 augusti 1997 och 16 maj 1998 av 18 deltagande lag.

Juventus vann ligan för 25:e gången under kontroversiella omständigheter då Inters Ronaldo nekades det som många ansåg vara ett klart läge för en straffspark, då han blockerades av Juventus-försvararen Mark Iuliano. Händelsen väckte så stor uppståndelse att Italiens parlament debatterade domaren Piero Ceccarinis beslut så vilt att det var nära att sluta i slagsmål. Anledningen till att folk blev så upprörda var att den matchen mycket väl kan ha varit avgörande för hela säsongen och att de ansåg att Juventus hade fått flertalet misstänkta domslut till sin egen fördel. Se även Serie A-skandalen 2006.

Denna säsong gick vinnaren (Juventus) vidare direkt till Champions League, medan laget på andra plats (Inter) gick till andra kvalrundan. De fyra efterföljande lagen kvalificerade sig till Uefacupen (Udinese, Roma, Fiorentina och Parma). Vinnaren av Coppa Italia gick till Cupvinnarcupen (Lazio som även vann den cupen) och de två lagen efter det gick till Intertotocupen. De fyra sistplacerade lagen flyttades ner till Serie B (Brescia, Atalanta, Lecce och Napoli).

Sluttabell

Resultat

Skytteliga

Fotnoter

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
 Alla resultat från RSSSF.
 Trupper 1997/1998 från footballsquads.co.uk

1996 i Italien
1997 i Italien
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997/1998